USS Accomac wurden drei Schiffe der United States Navy genannt.

 Die USS Accomac (YTL-18) war ein 1898 zunächst als USS Algonquin in Dienst gestellter und im selben Jahr umbenannter Hafenschlepper.
 Die USS Accomac (APB-49) war ein 1944 in Dienst gestelltes Panzerlandungsschiff, das später zum Wohnschiff umgerüstet wurde.
 Die USS Accomac (YTB-812) war ein 1971 in Dienst gestellter Hafenschlepper der Natick-Klasse.

Accomac